Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2011 года — 4-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 1 по 8 января 2011 года в Стокгольме (Швеция). Сборная США стала чемпионом и завоевала свой третий титул, одолев в финале сборную Канады со счётом 5:2. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Чехии — 3:0.

Самыми результативными игроками чемпионата стали хоккеистки сборной США Алекс Карпентер, Ханна Брандт и Аманда Пелки, набравшие по 10 очков за результативность. Лучшим вратарём турнира была признана финка Изабелла Портной, лучшим защитником американка Милица Макмиллен, лучшим нападающим стала игрок сборной США — Алекс Карпентер.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Швейцарии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 *
 *
 ×
Северная Америка
 *
 *
Азия
 *
 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2010 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2010 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Команды выявляют лучшего в серии до двух побед. Сборная Швейцарии одержала победу в двух матчах и заняла седьмое место на турнире. Проигравшая серию сборная Японии занимает восьмое место и переходит в первый дивизион чемпионата мира 2012 года.

Время местное (UTC+1).

Швейцария выиграла серию 2:1

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Изабелла Портной
 Защитник:  Милица Макмиллен
 Нападающий:  Алекс Карпентер

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Январь 2011 года
Спорт в Швеции в 2011 году
ЖЮ
2011
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Чемпионаты мира в Швеции